Первый дивизион Саудовской Аравии по футболу 1998/1999 начался 19 ноября 1998 года и закончился 18 февраля 1999 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Первый дивизион Саудовской Аравии на goalzz.com   
 Первый дивизион Саудовской Аравии на rsssf.com  

1998/2000
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 1998 году
Спорт в Саудовской Аравии в 1999 году